Herbert Croft ist der Name folgender Personen:

* Herbert Croft (Bischof), Bischof von Hereford im 17. Jahrhundert
 Herbert Croft (Schriftsteller) (1751–1816), britischer Schriftsteller